Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет 2014 — 24-е первенство мира среди юниорских команд (Y-19), прошедшее с 24 по 26 января в столице Норвегии — городе Осло.

Команды-участницы 
В турнире принимали участие сборные: Норвегии (организатор), России, Швеции, Финляндии.

Регламент 
В чемпионате мира принимают участие 4 команды, которые на первом этапе проводят групповой турнир в один круг, по результатам которого на втором этапе плей-офф формируются полуфинальные пары, в которых определяются финалисты и участники матча за бронзовые медали чемпионата.

Групповой турнир

Результаты матчей

Матчи группового этапа

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Лучшие игроки чемпионата 
 вратарь — Владимир Ковалёв (Россия)
 защитник — Юрий Гаранин (Россия)
 полузащитник — Туомас Мяяття (Финляндия)
 нападающий — Рустам Тургунов (Россия)
 бомбардир — Калле Лемпинен (Финляндия)
 лучший игрок — Рустам Тургунов (Россия)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт турнира
 Чемпионат мира среди юниоров (U-19) — 2014 ФХМР
 Видеозапись награждения победителей чемпионата мира среди юниоров U-19 ФХМР
 Юниорская сборная России выиграла золото чемпионата мира Eurosport

2014
2014 год в хоккее с мячом
Январь 2014 года
Международные спортивные соревнования в Осло
Международные соревнования по хоккею с мячом в Норвегии
Спорт в Норвегии в 2014 году
Чемпионаты мира в 2014 году